Dr. Kárpáti Miklós (1926-2010) neurológus, radiológus, az orvostudományok kandidátusa
 Kárpáti Miklós (eredeti nevén: Kasza László, 1937-)  újságíró, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának igazgatóhelyettese
 Kárpáti Miklós (1953-) könyvtáros, könyvkereskedő